Леони́д Саве́льев: Савельев, Леонид (род. 1951) — советский легкоатлет-стипльчезист.
 Савельев, Леонид Иванович (1903—1965) — советский архитектор.